В Приморье в Шкотовском районе тоже есть село Рождественка.
Рожде́ственка — село в Дальнереченском районе Приморского края, входит в Рождественское сельское поселение..

География 
Село Рождественка находится к юго-востоку от Дальнереченска. К селу ведут две дороги: с трассы «Уссури» (между Дальнереченском и Филино, расстояние до райцентра около 20 км) и с трассы Дальнереченск — Ракитное (через Голубовку, расстояние до райцентра около 20 км).

Население

Экономика 
Жители занимаются сельским хозяйством.

Примечания

Ссылки 
 Дальнереченский район
 Дальнереченский район

Населённые пункты Дальнереченского района